E86 oder E 86 steht für:
 BMW E86, ein PKW-Modell
 Europastraße 86, eine Fernstraße von Korça in Albanien nach Thessaloniki in Griechenland
 Hypovolämie, ein Krankheitsbild in der Notfallmedizin nach dem ICD-10-Code

E86